Mad (стилизуется как MAD) — четвёртый мини-альбом южнокорейского бой-бенда Got7. Был выпущен 23 сентября 2015 года компанией JYP Entertainment. Песня «If You Do» использовалась в качестве ведущего сингла альбома.

Трек-лист

Переиздание 
Переиздание альбома под названием Mad Winter Edition вышло 23 ноября. Он состоит из того же списка треков, но также включает в себя 3 новых трека: «Confession Song» (고백송), «Everyday»(매일) и «To. Star» (이.별).

Трек-лист

Чарты

Альбомный чарт

Продажи Mad

Продажи MAD Winter Edition

Песня 
«If You Do»

«Confession Song»

Музыкальные программы

Примечания 

Мини-альбомы 2015 года
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы Got7